DCC pode se referir a:

 Dallas Cowboys Cheerleaders, a equipe de cheerleading do Dallas Cowboys;
 Digital Command Control, um sistema para controlar trens de ferromodelismo;
 Digital Compact Cassette, um formato digital de armazenagem de cassetes analógicas, criado pela Philips;
 Direct Client-to-Client, um protocolo para transferência de arquivos em Internet Relay Chat (IRC);
 O número 700 em algarimos romanos.

Desambiguações de siglas